C18H25NO – formula molecolare del destrometorfano
C18H25NO – formula molecolare del nepinalone

Formule molecolari